Double Fine Productions — американская компания-разработчик компьютерных игр. Основана в июле 2000 года Тимом Шейфером после его ухода из LucasArts. Компания базируется в Сан-Франциско (Калифорния, США).

Название 
О происхождении названия компании Тим Шейфер рассказывает:

Проекты 
Первым проектом студии стала игра Psychonauts, выпущенная в 2005 году компанией  и доступная на Xbox, PlayStation 2 и ПК. В игре повествуется о ментально одарённом ребёнке — мальчике по имени Разпутин, который исследует глубины подсознания людей, погружаясь в их сознание. Игра отличается стилем и наполненностью игровой вселенной, благодаря чему получила титул «игры года» по версии ряда изданий, а в 2006 году получила премию Британской Академии в области видеоигр за лучший сценарий.

 стало известно, что Double Fine заключила контракт с Vivendi Games на издание своих игр.

Вторым проектом в ноябре 2007 года была анонсирована игра Brütal Legend о рок-музыканте Эдди Риггсе. В ходе разработки игры студия потеряла издателя Vivendi. Activision, получившая права на издательство во время образования группы компаний Activision Blizzard, решила не издавать её, что вынудило Шейфера искать нового издателя. Поиски продолжались на протяжении 2007—2008 годов. За это время, когда будущее компании было неясным, Шейфер решил подбодрить работников, создав внутренний проект «Amnesia Fortnight» («Двухнедельная амнезия»), в рамках которой команда, разделённая на четыре группы, в течение двух недель должна была разработать игровой прототип для внутреннего использования. В итоге издателем для Brütal Legend стала Electronic Arts, которая, несмотря на судебный иск от Activision, выпустила игру в 2009 году. Игра была благосклонно принята критиками и выдвигалась на соискание премии BAFTA в номинации «Лучший сюжет» в 2010 году.

Часть проектов, созданных во время «Amnesia Fortnight» и одобренных внутри компании, были реализованы как полноценные игры и выпущены на рынок. Ими стали Iron Brigade (2011) и Sesame Street: Once Upon a Monster (2011). Следующим крупным проектом должно было стать продолжение Brütal Legend, однако разработка была свёрнута на раннем этапе, так как Electronic Arts дала понять, что не заинтересована в издании продолжения. Поскольку на тот момент у Double Fine больше не было крупных проектов, было решено повторить опыт «Amnesia Fortnight», в результате чего ещё два проекта получили «зелёный свет» —  (2010) и Stacking (2011).

Опыт использования подобного стиля разработки был признан успешными, и впоследствии «Amnesia Fortnight» стали проводиться ежегодно, а начиная с 2012 года — с привлечением краудсорсинга, где судьба проектов решалась финансовыми инвестициями простых игроков.

10 июня 2019 года, во время презентации Microsoft на E3 2019, было объявлено о присоединении студии к Xbox Game Studios Согласно Шейферу, несмотря на приобретение, студия сохранит свой независимый статус и тем же временем больше не будет иметь проблем с изданием своих игр, которые испытывала в прошлом.

Список игр

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр США
Появились в 2000 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту
Дочерние общества Microsoft
Поглощения Microsoft